Босоно́гие ( — босыми ногами всегда ходящие) или экскалкеа́ты ( от  — «разувать, снимать обувь»), или гимнопо́ды ( от  — «голый, нагой» +  — «нога, ступня»)  — еретики конца IV — начала V века, описанные Филастрием в книге «Liber de Haeresibus» и Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus»; у первого автора это 81 ересь, у второго автора  это 68 ересь. Согласно учению босоногих человек не должен пользоваться обувью, а ходить должен всегда босым; что и делали босоногие. Для обоснования своего учения босоногие приводили цитаты из Библии, это слова сказанные Богом Моисею при неопалимой купине: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (); слова, сказанные  Силы Господни Иисусу Навину, перед взятием им Иерихона: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято» (); а также тот факт, что пророк Исайя ходил босиком (). Августин объясняет, что если бы эти люди ходили бы босиком ради воздержания тела, то он бы не стал их считать еретиками; но поскольку босоногие ложно толковали Священное Писание, то он их отнёс к еретикам. О численности босоногих Филастрий и Августин ничего не сообщают.

В более позднее время, в анонимном трактате, известном как «Предестинат» ( — «предопределенные»), автор которого ссылается на Филастрия и Августина, данная ересь названа — гимноподарум  ( от  — «голый, нагой» +  — «нога, ступня»).

См. также 
 Босоногие (монахи)
 Симон Блаженный
 Василий Блаженный
 Хождение босиком

Примечания

Ссылки 
 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons, 1903. p. 155
 PL 12. col. 1193 
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 CORPVS CHRISTIANORVM Series Latina XXV в. (Том 25, Часть 2.) Arnobii Iunioris Praedestinatus qui dicitur, OPERA OMNIA PARS III. Brepols, 2000. p. 41. LXVIII.
 PL. 53. col. 610. LXVIII.
 
История христианства
Еретические течения в христианстве